Der Wahlkreis 87 Wittmund/Inseln ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst den Landkreis Wittmund sowie im Landkreis Aurich die Städte Norderney und Wiesmoor, die Gemeinde Dornum und die Inselgemeinden Juist und Baltrum.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Wittmund/Inseln neun Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Karin Emken (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 87.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Wittmund/Inseln 15 Parteien an. Davon haben sechs Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählter Abgeordneter ist Jochen Beekhuis von der SPD, der am 7. September 2019 aus der Partei und am 22. Oktober 2019 aus der SPD-Landtagsfraktion ausgeschlossen wurde.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="02"|SPD
| data-sort-value="Beekhuis, Jochen"|Jochen Beekhuis
| 43,63
| 42,37
|-
| data-sort-value="01"|CDU
| data-sort-value="Fischer, Björn"|Björn Fischer
| 36,78
| 32,87
|-
| data-sort-value="04"|GRÜNE
| data-sort-value="Maus, Ulrike"|Ulrike Maus
| 6,12
| 6,42
|-
| data-sort-value="03"|FDP
| data-sort-value="Sievers, Wolfgang"|Wolfgang Sievers
| 4,93
| 7,2
|-
| data-sort-value="05"| DIE LINKE
| data-sort-value="Mayer, Bernd"|Bernd Mayer
| 3,22
| 3,6
|-
| data-sort-value="20"|AfD
| data-sort-value="Ettrich, Andreas"|Andreas Ettrich
| 5,32
| 5,64
|-
| data-sort-value="12"|FREIE WÄHLER
|
|
| 0,26
|-
| data-sort-value="16"|BGE
|
|
| 0,09
|-
| data-sort-value="06"|DM
|
|
| 0,08
|-
| data-sort-value="08"|LKR
|
|
| 0,03
|-
| data-sort-value="09"|ÖDP
|
|
| 0,08
|-
| data-sort-value="10"|Die Partei
|
|
| 0,35
|-
| data-sort-value="11"|Tierschutzpartei
|
|
| 0,79
|-
| data-sort-value="12"|V-Partei³
|
|
| 0,05
|-
| data-sort-value="12"|PIRATEN
|
|
| 0,17
|}

Landtagswahl 2013 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Wittmund/Inseln elf Parteien an. Davon haben fünf Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Der bisherige Abgeordnete Hermann Dinkla trat nicht mehr zur Wahl an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Holger Heymann von der SPD.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="02"|SPD
| data-sort-value="Heymann, Holger"|Holger Heymann
| 45,72
| 38,73
|-
| data-sort-value="01"|CDU
| data-sort-value="Gronewold, Dirk"|Dirk Gronewold
| 40,39
| 35,84
|-
| data-sort-value="04"|GRÜNE
| data-sort-value="Bohlen, Dirk"|Dirk Bohlen
| 8,20
| 10,03
|-
| data-sort-value="03"|FDP
| data-sort-value="Bünting, Stephan"|Stephan Bünting
| 3,15
| 9,68
|-
| data-sort-value="05"|DIE LINKE.
| data-sort-value="Bußboom, Heyo Johann"|Heyo Johann Bußboom
| 2,52
| 2,21
|-
| data-sort-value="20"|PIRATEN
|
|
| 1,54
|-
| data-sort-value="12"|FREIE WÄHLER
|
|
| 0,70
|-
| data-sort-value="14"|NPD
|
|
| 0,74
|-
| data-sort-value="09"|DIE FREIHEIT Niedersachsen
|
|
| 0,32
|-
| data-sort-value="16"|PBC
|
|
| 0,10
|-
| data-sort-value="06"|Bündnis 21/RRP
|
|
| 0,04
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Wittmund/Inseln sieben Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter war Hermann Dinkla von der CDU.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Dinkla, Hermann"|Hermann Dinkla
| 44,7
| 43,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Heymann, Holger"|Holger Heymann
| 38,5
| 34,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Sievers, Wolfgang"|Wolfgang Sievers
| 4,3
| 6,8
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Mayer, Bernd"|Bernd Mayer
| 5,5
| 6,1
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Vollmer, Hans Joachim"|Hans Joachim Vollmer
| 4,7
| 5,1
|-
| NPD
| data-sort-value="Wojtczak, Manuel"|Manuel Wojtczak
| 1,3
| 1,4
|-
| Die Friesen
|
|
| 1,0
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Moroni, Hayo"|Hayo Moroni
| 1,1
| 0,5
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,4
|-
| Volksabstimmung
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Demokratische
Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Wittmund)
Politik (Landkreis Aurich)